La ponctuation est-asiatique ou ponctuation CJC peut être :
 ponctuation chinoise
 ponctuation coréenne
 ponctuation japonaise